Luchtverkeersleiding Nederland, voortgekomen uit Directie Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
 Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, zie Wet luchtvaart
 Mentale retardatie (licht verstandelijk beperkt, lvb)
 Lijst van de burgemeester, Belgische coalities op gemeentelijk niveau
 Leyland-Verheul LVB668, het eerste bustype van de Nederlandse ESO-streekbus
 Ludwig van Beethoven (1770-1827), Duits componist
 Steinway, bouwer van piano's en vleugels, met beursafkorting LVB
 Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig, een term van de Nederlandse krijgsmacht. Zie:
 Fennek (pantserwagen)
 Limburgsche Voetbalbond
 Leidsche Voetbalbond